Nebel kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nebel (Nebel Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nebel Sogn, Horsens Kommune
 Nebel (Nørre Nebel Sogn) – en bebyggelse i Nørre Nebel Sogn, Varde Kommune
 Nebel (Rårup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rårup Sogn, Hedensted Kommune
 Nebel (Vester Vandet Sogn) (Nebel Gods) – en tidligere herregård i Thisted Kommune
 Nebel (Svostrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Svostrup Sogn, Silkeborg Kommune
 Nebel (Vorbasse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vorbasse Sogn, Billund Kommune
 Nebel (Amrum) – en by på øen Amrum i Sydslesvig
 Neble - En by på øen Møn (tidligere kaldt Nybølle som stadig anvendes dagligt af ældre mønboere, før det skrevet Nibille)